Der Cazoo Grand Slam of Darts 2021 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 13. bis zum 21. November 2021 zum insgesamt fünfzehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Nach einjähriger Pause fand das Turnier wieder im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton statt. Erstmals seit Beginn des Turniers nahmen nur Spieler der PDC am Turnier teil.

Nachdem der Belgier Dimitri Van den Bergh im Vorjahr mit einem Average von 114,85 einen neuen Rekord bei einem Grand Slam aufgestellt hatte, gab es in diesem Jahr erneut einen neuen Rekord. Mit einem Average von 115,19 konnte der Niederländer Michael van Gerwen in seinem Gruppenspiel Joe Cullen mit 5:2 besiegen. Des Weiteren stellte Fallon Sherrock in ihrem Gruppenspiel gegen Mike De Decker einen weiteren Rekord auf. Sie spielte mit einem Average von 101,55 den höchsten einer Dame in einem im Fernsehen übertragenen Spiel.

Titelverteidiger war der Portugiese José de Sousa, welcher im Achtelfinale mit 9:10 gegen den Schotten Peter Wright ausschied. 

Den Titel gewann zum dritten Mal nach 2018 und 2019 der Waliser und an Position eins gesetzte Gerwyn Price. Er besiegte Peter Wright im Finale mit 16:8.

Format 
Ursprünglich war der Grand Slam of Darts das letzte Turnier, an dem Spieler der PDC und BDO teilnahmen. Mit der Liquidation der British Darts Organisation im Jahr 2020 konnte der traditionelle Dartverband jedoch erstmals keine Spieler entsenden und somit wurden alle 32 Spieler von der PDC gestellt.

Die Spieler wurden zuerst in acht Vierergruppen gelost, für die die Spieler bei der Auslosung in vier unterschiedliche Lostöpfe eingeteilt wurden. In den Gruppen ermittelten die Spieler im Modus „jeder gegen jeden“ die Platzierung der Gruppenphase. Die besten zwei jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale, ab dem im K.-o.-System der Sieger des Turniers ermittelt wurde. Der Spielmodus stieg dabei von best of 9 legs in der Gruppenphase über best of 19 legs im Achtelfinale bis zu best of 31 legs ab dem Viertelfinale an.

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von £ 550.000 verteilte sich wie folgt:

Teilnehmer 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht ausschließlich nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen und Finalteilnahmen bei allen Turnieren zuvor. Da erstmals ausschließlich Spieler der PDC am Turnier teilnehmen, wurden die Qualifikationskriterien abermals verändert und angepasst.

Folglich waren für den Grand Slam of Darts 2021 qualifiziert:

 Die 16 Qualifikanten (PDC-Major-Sieger und Finalisten sowie die Gewinner der PDC European Tour 2021 und Players Championships 2021, sofern nicht 16 Spieler zusammenkamen)
 Die 8 Gewinner des Qualifikationsturniers der PDC vom 5. November 2021
 Die 8 zusätzlichen PDC-Qualifikanten (PDC World Youth Championship Finalisten, Challenge Tour, Development Tour, Women's Series)

PDC-Major-Sieger und Finalisten
  Gerwyn Price (Sieger PDC World Darts Championship 2021)
  José de Sousa (Sieger Grand Slam of Darts 2020)
  Jonny Clayton (Sieger Premier League Darts 2021)
  Peter Wright (Sieger World Matchplay 2021)
  James Wade (Sieger UK Open 2021)
  Rob Cross (Sieger European Darts Championship 2021)
  Michael van Gerwen (Sieger Players Championship Finals 2020)
  John Henderson (Sieger World Cup of Darts 2021)
  Gary Anderson (Finalist PDC World Darts Championship 2021)
  Dimitri Van den Bergh (Finalist World Matchplay 2021)
  Mervyn King (Finalist The Masters 2021)
  Luke Humphries (Finalist UK Open 2021)
  Mensur Suljović (Finalist World Cup of Darts 2021)
  Rowby-John Rodriguez (Finalist World Cup of Darts 2021)
  Michael Smith (Meiste Siege bei den Players Championships 2021)
  Joe Cullen (Zweitmeiste Siege bei den Players Championships 2021)
  Chris Dobey (Drittmeiste Siege bei den Players Championships 2021)

Sieger des PDC-Qualifikationsturniers
  Mike De Decker
  Gabriel Clemens
  Stephen Bunting
  Raymond van Barneveld
  Martin Schindler
  Ryan Joyce
  Krzysztof Ratajski
  Boris Krčmar

Weitere PDC-Qualifikanten
  Bradley Brooks (Sieger PDC World Youth Championship 2020)
  Joe Davis (Finalist PDC World Youth Championship 2020)
  Jim Williams (Erster UK Challenge Tour Order of Merit)
  Matt Campbell (Erster European Challenge Tour Order of Merit)
  Nathan Rafferty (Zweiter UK Development Tour Order of Merit)
  Rusty-Jake Rodriguez (Erster European Development Tour Order of Merit)
  Fallon Sherrock (Erste Women's Series Order of Merit 1-6)
  Lisa Ashton (Zweite Women's Series Order of Merit 7-12)

Setzliste 
Die Top 8 der PDC Order of Merit der qualifizierten Spieler im Vorfeld des Grand Slam of Darts waren als Gruppenköpfe gesetzt und bildeten den ersten Lostopf.

Ergebnisse

Gruppenphase 
Am ersten Spieltag trafen die Gruppenköpfe auf die an Position vier gesetzten Spieler und die an Position zwei gesetzten Spieler auf die an Position drei gesetzten Spieler. Am zweiten Spieltag spielten die Gewinner der ersten Partien gegeneinander, ebenso die Verlierer. Am dritten Spieltag traten dann jene Spieler gegeneinander an, die zuvor noch nicht gegeneinander gespielt hatten. Gespielt wurde in allen Partien im Modus best of 9 legs.

Gruppe A 

1. Spieltag 13. November 2021

2. Spieltag 14. November 2021

3. Spieltag 15. November 2021

Gruppe B 

1. Spieltag 13. November 2021

2. Spieltag 14. November 2021

3. Spieltag 15. November 2021

Gruppe C 

1. Spieltag 13. November 2021

2. Spieltag 14. November 2021

3. Spieltag 15. November 2021

Gruppe D 

1. Spieltag 13. November 2021

2. Spieltag 14. November 2021

3. Spieltag 15. November 2021

Gruppe E 

1. Spieltag 13. November 2021

2. Spieltag 14. November 2021

3. Spieltag 16. November 2021

Gruppe F 

1. Spieltag 13. November 2021

2. Spieltag 14. November 2021

3. Spieltag 16. November 2021

Gruppe G 

1. Spieltag 13. November 2021

2. Spieltag 14. November 2021

3. Spieltag 16. November 2021

Gruppe H 

1. Spieltag 13. November 2021

2. Spieltag 14. November 2021

3. Spieltag 16. November 2021

Finalrunde

Weblinks 
 Bericht bei darts1.de
 Bericht bei dartn.de

Einzelnachweise 

2021
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2021